Die Abkürzung ZLV steht für:
 Zentrum für Logistik & Verkehr, zentrale wissenschaftliche Einrichtung der Universität Duisburg-Essen
 Ziel- und Leistungsvereinbarung
 Zivile Landesverteidigung, Konzept im österreichischen Verfassungsrecht; siehe Umfassende Landesverteidigung
 Zivilrechtslehrervereinigung, deutsche Vereinigung von Zivilrechtslehrern

Abkürzung